Bad Company (v anglickém jazyce znamená Špatná společnost) může být:

 Bad Company, britská hard rocková skupina 
 Bad Company (album), debutové album skupiny Bad Company
 Bad Company (píseň), titulní píseň alba Bad Company
Bad Company (soundtrack), soundtrack k filmu z roku 2002